Абу́ль-Вали́д Исма́’и́л II ибн Ю́суф (;  — ) — эмир Гранады из династии Насридов, правивший с 1359 по 1360 год. Сын Юсуфа I.

Биография 
Исмаил II был старшим сыном Юсуфа I и его второй жены Марьям. Он был на 9 месяцев моложе своего сводного брата эмира Мухаммада V. Вступив в сговор со своей матерью, сестрою и мужем сестры, будущим эмиром Мухаммадом VI, они захватил врасплох в августе 1359 года дворец. Мухаммад V бежал сначала в Гуадис, а потом через море и в Марокко.

Исмаил II правил меньше года. Он и его брат были убиты в подземельях Альгамбры по приказу своего зятя, вступившего на престол под именем Мухаммада VI.

Литература 
 Islamic Spain 1250 to 1500 by Leonard Patrick Harvey; University of Chicago Press, 1992
 The Three Great Sultans of al-Dawla al-Ismā'īliyya al-Naṣriyya Who Built the Fourteenth-Century Alhambra: Ismā'īl I, Yūsuf I, Muḥammad V (713—793/1314-1391) Antonio Fernández-Puertas, Journal of the Royal Asiatic Society, Third Series, Vol. 7, No. 1 (Apr., 1997), pp. 1-25

Правители Европы XIV века